Il singolare del Verizon Tennis Challenge 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrew Ilie era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Xavier Malisse.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–2, 6–4  Malisse.

Teste di serie

  Andre Agassi (primo turno)
  Todd Martin (secondo turno)
  Michael Chang (secondo turno)
  Rainer Schüttler (secondo turno)

 Andrew Ilie (quarti di finale) 
 Jérôme Golmard (semifinali) 
 Olivier Rochus (primo turno) 
 Magnus Gustafsson (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 2001
ATP Tour 2001